Rzut dyskiem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas VII Mistrzostw Europy w Belgradzie. Kwalifikacje rozegrano 12 września, a finał 13 września 1962. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant ZSRR Władimir Trusieniow. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu siedmiu zawodników z szesnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rzut dyskiem mężczyzn